Backa (Gävle), een plaats in de Zweedse gemeente Gävle.
 Backa (Hedemora), een plaats in de Zweedse gemeente Hedemora.
 Backa (Kungsbacka), een plaats in de Zweedse gemeente Kungsbacka.
 Backa (Rättvik), een plaats in de Zweedse gemeente Rättvik.
 Backa (Säter), een plaats in de Zweedse gemeente Säter.
 Backa (Uddevalla), een plaats in de Zweedse gemeente Uddevalla.
 Backa (Vimmerby), een plaats in de Zweedse gemeente Vimmerby.

Zie ook
Bačka (doorverwijspagina)